
камък може да се отнася за:

 неголямо парче скала̀
 скала̀та като (строителен) материал
 в медицината - отложения на минерални соли, които се формират в различни органи или органни кухини

Други 
 скъпоценен камък
 котлен камък – твърди отлагания по вътрешните стени на парни котли, нагреватели и др.
 зъбен камък - минерализирани отлагания по зъбите
 Розетски камък - плочата с първите разчетени в днешно време египетски йероглифи
 Рунически камък е камък с изрязани върху него руни.
 философски камък - предполагаемо вещество, чрез което в алхимията неблагородните метали се превръщат в благородни
 Побитите камъни - природна забележителност близо до Варна, България.

Химически съединения 
 винен камък - кисела калиева сол на винената киселина
 адски камък – сребърен нитрат
 син камък - меден сулфат и вода (CuSO4·5H2O – естествено състояние на медния сулфат)
 зелен камък – кристалохидрат на железния сулфат (FeSO4·7H2O)

Географски обекти 
 Боров камък - водопад във Врачанския Балкан,
 Кървав камък - планина в България и Сърбия
 Хайдушки камък - връх (1721 m) в Стара планина, през който минава границата м/у България и Сърбия
 Сините камъни - южната и най-висока част на Сливенската планина, Източна Стара планина (България). Най-висок връх - Българка (1181 m)
 Милин камък - нисък планински рид в Западния Предбалкан (в България)

Села 
 Сечен камък, Северна България
 Жълт камък, Южна България
 Остър камък, Южна България
 Побит камък, Западна България
 Побит камък, Южна България
 Побит камък, Североизточна България